Neuborn bezeichnet:

 Neuborn (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Lückerath von Bergisch Gladbach
 Neuborn (Wörrstadt), Wald- und Naherholungsgebiet in der Gemarkung von Wörrstadt in Rheinland-Pfalz